Plaats in Indonesië
 Wukir Sari (Cangkringan), een plaats in het bestuurlijke gebied Sleman in de provincie Jogjakarta
 Wukir Sari (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Wukirsari, doorverwijspagina